Lucie Kofler, née Lucie Noël, botaniste
 Lucie Noël, nom de plume de Elizabeth Lucie Leon, journaliste